Szum – najczęściej oznacza szum akustyczny, np. szum biały, szum różowy, szum czerwony
 Szum – album
 Szum – czasopismo
 Szum – kabaret
 Szum (Choum) – miasto w Mauretanii
 Szum – osada leśna w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój
 Szum – rzeka na Roztoczu
 Szum – wieś w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Szum – wodospad w Dolinie Będkowskiej
 Szum – singel zespołu Go_A
 Szum – dawny folwark na Białorusi w obwodzie grodzieńskim

Zobacz też 

 szum elektryczny
 szum sejsmiczny
 szum śrutowy
 szum termiczny
 Szum Perlina
 szumy – określenie progów rzecznych
 szumy – pojęcie z zakresu fotografii cyfrowej